Beira, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Zoología 

 El beira (Dorcatragus megalotis), antílope que vive en el Cuerno de África.

Topónimos

Portugal 

 La Beira (Portugal) (llamada también As Beiras), región histórica de la actual región del Centro, la cual se componía de tres provincias:
 Beira Alta, con capital en Viseu.
 Beira Baixa, con capital en Castilloblanco.
Beira Litoral, con capital en Coimbra.

Regiones actuales 
 Beira Interior Norte, subregión estadística (NUTS III).
 Beira Interior Sul, subregión estadística (NUTS III).

Municipios 
 Aguiar da Beira, en el distrito de Guarda.
 Celorico da Beira,  en el distrito de Guarda.
 Moimenta da Beira,  en el distrito de Viseu.

Freguesias 
 Aguiar da Beira (freguesia).
 Alverca da Beira.
 Alvito da Beira.
 Beira Grande.
 Lagos da Beira.
 Lobão da Beira.
 Moimenta da Beira (freguesia).
 Mondim da Beira.
 Monforte da Beira.
 Paredes da Beira.
 Penela da Beira.
 Pombeiro da Beira.
 São Jorge da Beira.
 São Vicente da Beira.
 Sazes da Beira.
 Seixo da Beira.
 Souto de Aguiar da Beira.
 Vila Chã da Beira.
 Vila Franca da Beira.
 Vila Pouca da Beira.

Mozambique 

 Beira (Mozambique), ciudad.

España 

 Beira (Beira), lugar del municipio de Carral.
 A Beira da Fraga, lugar de la parroquia de Ambosores, en el municipio de Ourol.

Miscelánea 

 Beira Interior (vino), denominación de origen de los vinos producidos en Beira Interior.
 Príncipe de Beira, título nobiliario perteneciente a la casa real portuguesa, generalmente atribuido a los herederos al trono.